Аро́н Дави́дович Кац (, местечко Рясны, Чаусский уезд, , Российская империя (ныне деревня Расно  Могилевской области) — , ) — генерал-майор инженерно-танковой службы Советской Армии (1943).

Биография 
Родился в бедной еврейской семье ремесленника. В Красной Армии с 1919 года. Участник Гражданской войны (1919—1920).

В 1925 году окончил Военно-инженерную академию.

В годы Великой Отечественной войны помощник командира механизированного корпуса по технической части, затем в 1942—1944 годах — начальник управления Главного управления формирования войск Красной Армии. Сыграл одну из главных ролей в мобилизации, формировании и комплектовании Вооруженных Сил СССР.

После войны начальник управления Народного комиссариата (Министерства) тяжёлого машиностроения.

В 1947 году уволен в отставку.

В 1950 году был арестован и осужден как член Еврейского антифашистского комитета. Был освобожден и реабилитирован в 1956 году.

Похоронен на Введенском кладбище (29 уч.).

Награды 
орден Ленина, 

орден Красного Знамени, 

орден Отечественной войны 1-й степени, 

орден Красной Звезды, 

медали.

Литература и источники 
 Кац, Арон Давидович в кн.: Лившиц В.М.,  Гордость и слава Дрибинского района. – Горки: 2017. С.11.
 Лившиц, Владимир. Генерал из Рясно, без которого также невозможна была бы наша Великая Победа https://horki.info/navina/7903.html

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева
Военачальники Великой Отечественной войны
Еврейский антифашистский комитет
Деятели еврейских общественных организаций
Военачальники, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Введенском кладбище